Джеймс Гандольфини (; 18 сентября 1961, Уэствуд, Нью-Джерси — 19 июня 2013, Рим) — американский актёр. Наибольшую известность получил за роль Тони Сопрано — главы мафиозной «семьи» в сериале «Клан Сопрано» производства компании HBO, за исполнение которой был удостоен трёх премий «Эмми», пяти премий Американской Гильдии киноактёров и «Золотого глобуса». За предпоследнюю актёрскую работу в комедии «Довольно слов» был посмертно представлен к премиям «Независимый дух» и Гильдии киноактёров США.

Ранние годы 
Джеймс Гандольфини родился в боро  (штат Нью-Джерси), в семье американцев итальянского происхождения — кухарки и каменщика. В конце жизни мама Джеймса руководила школьной столовой, а отец был в этой школе старшим сторожем.

Гандольфини окончил Рутгерский университет. В 21 год устроился на работу администратором нью-йоркского ночного клуба на 21-й улице, где проработал два года. Позже Гандольфини вспоминал, что многие из сыгранных позже типажей были встречены им именно там. Окончил театральные курсы Сьюзан Эстон, преподававшей по методике Сэнфорда Мейснера, и участвовал в нескольких любительских постановках.

Карьера 
Дебют Гандольфини на большой бродвейской сцене состоялся в 1992 году в пьесе «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса. Первая замеченная публикой и критиками роль в кино была сыграна Джеймсом в фильме Тони Скотта «Настоящая любовь». Также известен по фильмам «Одинокие сердца» с Джоном Траволтой и Сальмой Хайек и «Вся королевская рать» с Шоном Пенном и Джудом Лоу.

В фильме «Скорость падения» Гандольфини сыграл русского мафиози, во время съемок этого фильма зимой 1994 года посетил Москву. В музыкальной комедии «Любовь и сигареты» он играл вместе с Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет (режиссёр — Джон Туртурро). В драме «Мексиканец» партнёрами Джеймса стали Брэд Питт и Джулия Робертс.

Наибольшую известность Гандольфини принесла роль принципиального и авторитетного главы криминального клана Сопрано в одноимённом телесериале телеканала HBO. За её исполнение актёр был удостоен трёх премий «Эмми» и «Золотого глобуса». Сериал продержался на экранах шесть сезонов. Критики отмечали экстраординарную актёрскую пластику и харизматичность Гандольфини. Для соответствия сценарному образу актёр набрал 12 килограммов.

За предпоследнюю актёрскую работу, роль Альберта в романтической комедии «Довольно слов», Гандольфини, по мнению ведущих киноаналитиков США, вполне мог быть посмертно выдвинут на премию «Оскар-2014» за лучшую мужскую роль второго плана. Так и не войдя в шорт-лист «Оскара», Гандольфини был посмертно номинирован на премии «Независимый дух» и Гильдии киноактёров США в аналогичных категориях. Пресса отмечала, что актёр в этой картине «вызывает слёзы и согревает сердца».

Личная жизнь 
Гандольфини был дважды женат. 30 августа 2008 года, после двух лет знакомства, Гандольфини женился второй раз на бывшей модели и актрисе Деборе Лин в ее родном городе Гонолулу, Гавайи. От первого брака есть сын Майкл (род. 1999), от второго — дочь, Лилиана Рут (род. 2012).

Увлечения 
Являлся поклонником американской футбольной команды "Нью-Йорк Джетс".

Смерть 
19 июня 2013 года, находясь на отдыхе с 13-летним сыном Майклом в Риме, около 22 часов по местному времени Гандольфини потерял сознание в ванной комнате гостиничного номера. Майкл обратился за помощью, была вызвана бригада скорой помощи, доставившая Гандольфини в госпиталь . Уже в машине ему были проведены реанимационные процедуры, продолжавшиеся в течение 40 минут и после прибытия в больницу. После безуспешных попыток реанимации Джеймс Гандольфини был объявлен мёртвым приблизительно в 23:20. По словам профессора Клаудио Модини, у актёра остановилось сердце.

21 июня 2013 года было проведено вскрытие, установившее официальную причину смерти Гандольфини, — инфаркт миокарда. 22 июня 2013 года актёр должен был посетить Таормину для участия в . Смерть Гандольфини вызвала широкий резонанс в мировых СМИ, а многие коллеги актёра просто не могли поверить в случившееся.

26 июня 2013 года все бродвейские театры погасили свет на одну минуту, чтобы почтить память ушедшего артиста. 27 июня 2013 года прошло прощание с Гандольфини в нью-йоркском соборе Иоанна Богослова, которое посетил практически весь ключевой актёрский состав «Клана Сопрано».

В конце 2013 года канал HBO выпустил документальный фильм, посвященный памяти актёра.

Фильмография

Награды и номинации 
За роль Тони Сопрано он был удостоен трёх призов «Эмми» и «Золотого глобуса» за лучшую роль в драматическом сериале.

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США
Выпускники Ратгерского университета
Умершие от инфаркта миокарда